Un mendiant est une personne qui vit de la mendicité pour se nourrir.
 Le mendiant professionnel est une personne qui mendie pour autrui et fait partie d’une bande organisée.
 Le mendiant est un gâteau à base de pain rassis, de fruits de saison et de lait.
 Un mendiant en chocolat est une pastille de chocolat garni de fruits secs. Leur nom viendrait des ordres mendiants.
 Les quatre mendiants, fruits secs faisant partie des treize desserts de Provence.

Homonymie